Ле-Бурге́, Ле-Бурґе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 650 км на південний схід від Парижа, 110 км на північний схід від Марселя, 90 км на північний схід від Тулона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Ле-Бурге на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-Бурге на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вар